Tameka Butt (Orange (Nova Gales do Sul), 16 de junho de 1991) é uma futebolista profissional australiana que atua como meia.

Carreira 
Tameka Butt fez parte do elenco da Seleção Australiana de Futebol Feminino, nas Olimpíadas de 2016.

Ligações externas 
Perfil em Fifa.com 

Naturais de Orange (Nova Gales do Sul)
Futebolistas olímpicos da Austrália
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Jogadoras da Seleção Australiana de Futebol Feminino